Рычко́во — опустевшая деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость». Фактически — урочище.

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, в олесной местности, в 700 м к северу от деревни Деева Горка.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 год. В списках селений Щирского погоста Шелонской пятины упоминалась деревня Рыжково.

Менее, чем через век, источник 1581-82 гг. сообщает о пустоши, что была деревня Рыжкова Щирского погоста Шелонской пятины.

В 1786 г. пустошь Рышкова Лужского уезда принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, девице Авдотье Михайловне Брянцовой и майорше Акулине Константиновне Зиновьевой.
  
В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Рычково вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

В 2006 году, как пишут Ефимов, Фёдоров 2015, в деревне сгорел последний дом вместе с его жителем и пор Рычково фактически стало урочищем.

Население

Инфраструктура 
В 1931-41 годах действовал колхоз «Заря будущего». В 1944-50 годах деревни Рычково и Рычковский  Клин составили колхоз «Заря будущего». С 1950 г. — бригада Рычково колхоза «Заря будущего».

Действовали в разные годы овцеводческая и животноводческая (телятник) фермы. В 21 веке — развалины

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочной дороге.

Примечания

Литература 
Рычко́во// Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 368.
Населённые пункты Струго-Красненского района